Тилофора () — род кустарников и полукустарников, входящий в семейство .

Ботаническое описание 
Большинство представителей рода — многолетние лианы, некоторые — прямостоячие травянистые растения. Цветки собраны в пазухах листьев, реже на концах побегов. Чашечки с желёзистым основанием. Венчики округлые ли почти округлые, с короткой трубкой, пятидольчатые. Тычинки с короткими пыльниками. Рыльца пестиков придавленные, плоские или вдавленные Плоды — листовки продолговато-ланцетовидной или веретеновидной формы. Семена опушённые.

Распространение 
Представители рода Тилофора известны из тропической и субтропической Африки, Азии и Австралии.

Таксономия

Синонимы

Список видов

Примечания

Литература

Ссылки 

Ластовневые